Массера — фамилия. Известные носители:
 Массера, Хосе Луис
 Массера, Эмилио Эдуардо